Shorewood Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Shorewood Hills (Arkansas)
 Shorewood Hills (Michigan)
 Shorewood Hills (Wisconsin)